Трамплинг (, букв. «вытаптывание») — сексуальная практика, которая заключается в том, что партнёр или несколько партнёров (верхние) ходят, стоят, прыгают или танцуют на теле другого (нижнего).

Характеристика 
Эротико-эстетическая практика, тесно переплетающаяся с БДСМ и фут-фетишем.

В контексте БДСМ тут присутствует чёткое разделение ролей (верх, или доминирующий партнер, и низ — подчиняющийся). Верх может находиться на теле нижнего босиком, не нанося повреждений (мягкий трамплинг), или в обуви (как правило, острые каблуки), тем самым оставляя раны на теле нижнего и причиняя боль (жёсткий трамплинг).

Выделяют следующие виды трамплинга:
 Multitrampling — когда на одном партнёре присутствует два или более человека.
 Face Standing — стояние на лице.
 CBT (Cock and Ball Torture) — топтание гениталий.

Трамплинг и здоровье 
В некоторых случаях трамплинг может угрожать здоровью и жизни по практике Safe, sane, consensual.

См. также 
 Фут-фетишизм.
 БДСМ.

Примечания 

БДСМ